Лежак — многозначное понятие:

 Лежак  — вид жёсткой переносной кровати (например, пляжный лежак).
 Лежак — горизонтальный (с небольшим уклоном) трубопровод (канализация), располагающийся на (в) полу помещения.
 Лежак — тип рамочного улья.
Лежак — река в Чехии.
 Лежак (в 1939—1942 также употреблялось название Лежакы) — деревня в Хрудимском районе Чехословакии, спалённая нацистами вместе с населением 22 июня 1942 года. Не восстанавливалась.
 Лежак, Шандор (; род. 1949) — венгерский поэт и политик.